Il doppio del torneo di tennis Open Maspalomas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Marc López che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Rainer Eitzinger 3–6, 6–1, [10–3].

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Marc López (Campioni)
 Rohan Bopanna /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)

 Filip Prpic /  Joseph Sirianni (primo turno)
 Patrick Briaud /  Jim May (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Maspalomas 2007